«Узнай врага» () — драматический сериал на телеканале Showtime раскрывает войну с терроризмом с захватывающей и уникальной точки зрения. Звезда сериала, Майкл Или, играет роль агента ФБР, работающего под прикрытием, который внедряется в Исламистскую террористическую группировку, действующую на территории США. Террористы под предводительством безжалостного лидера в исполнении Одеда Фера готовят крупный теракт. Враг намного ближе, чем мы думаем, он среди нас. Сериал был номинирован на премию «Эмми» за выдающийся мини-сериал. Оба сезона Sleeper Cell изначально транслировались необычным образом: весь сезон снимался заранее, а затем выходили в эфир эпизоды по ночам подряд, так что каждый новый сезон транслировался впервые в течение менее двух недель.

Сюжет 

Дарвину аль-Сайиду, 30-летнему американскому агенту ФБР под прикрытием, мусульманину, исповедующему ислам как свою религию, поручено проникнуть в спящую террористическую ячейку, которая планирует нападение в Лос-Анджелесе. Ячейкой управляет арабский экстремист по имени Фарис аль-Фарик, который выдает себя за еврея. Члены ячейки принадлежат к разным расовым группам и имеют противоречивые личности. В сериале также изображено лицемерие и дихотомия членов ячейки, которые утверждают, что они мусульмане, но ведут себя греховно согласно исламу (например, внебрачный секс), но при этом заявляют о своем желании принять мученическую смерть за ислам.

Дарвин находится под наблюдением старшего агента ФБР Рэя Фуллера, также близкого друга, который беспокоится о безопасности Дарвина.

Во втором сезоне Дарвин проникает в новую ячейку, которая сформировалась, чтобы отомстить за поражение исходной ячейки. Когда его второй обработчик, Патрис Серкснер, убит в Судане, Дарвин должен попытаться работать с ещё одним обработчиком, специальным агентом Расселом. Между тем, его подруга Гейл все глубже втягивается в интригу, когда она оказывается между Расселом, Дарвином и членом ячейки.

Сценаристы снова предложили нестереотипную смесь членов ячейки, в том числе белую европейку, латиноамериканца.

В ролях

Сезон 1 

Майкл Или - Дарвин аль-Сайид (псевдоним: Дарвин аль-Хаким)

Одед Фер - Фарис «Фарик» аль-Фарик/Саад бин Сафван

Анри Любатти - Илия Коренич

Алекс Несич - Кристиан Омон

Блейк Шилдс - Томас «Томми» Аллен Эмерсон

Мелисса Сейджмиллер - Гейл Бишоп

Повторяющиеся 

Джеймс ЛеГрос - специальный агент Рэй Фуллер

Альберт Холл - Библиотекарь

Майкл Десанте - специальный агент ФБР Алим Салех

Джошуа Фейнман - технический отдел ФБР

Соня Уолгер - специальный агент Патрис Серкснер

Меган Уорд - миссис Фуллер

Джон Флетчер - заместитель генерального прокурора США

Элли Уокер - Линн Эллен Эмерсон

Радж Манн - радикальный мусульманин

Луис Чавес - Хашул

Саид Тагмауи - Хамид

Амро Салама - Аббас

Сезон 2 

Майкл Или - Дарвин аль-Сайид (псевдоним: Дарвин аль-Хаким)

Одед Фер - Фарис "Фарик" аль-Фарик

Анри Любатти - Илия Коренич

Омид Абтахи - Салим

Кевин Алехандро - Бенито 'Бенни' Веласкес

Фекла Реутен - Мина

Мелисса Сейджмиллер - Гейл Бишоп

Повторяющиеся 

Джей Р. Фергюсон - специальный агент Рассел

Майкл Рэди - Джейсон

Сьюзан Пари - Самиа

Сара Шахи - Фарах

Анджела Готс - Карли

Иветт Николь Браун - Фатима.

Ссылки 
 
 

Драматические телесериалы США
Программы телеканала Showtime
Телесериалы США, запущенные в 2005 году
Телевизионные мини-сериалы США
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Лос-Анджелесе
Телесериалы США 2000-х годов
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, завершённые в 2006 году